Le terme « Jiren » peut faire référence à :
 Jiren, personnage de Dragon Ball Super ;
 , village éthiopien ;
  (né en 1955), informaticien et chef d'entreprise chinois.